Вагабонди — бродяги Данії, котрі вважають себе лицарями доріг і мандрівниками.

Із давніх-давен у Данії існує специфічна культура — культура бродяжництва. 
XVIII ст. було ухвалено закон, який зобов'язував суспільство дбати про своїх жебраків. Данія, як і багато століть тому, добре ставиться до своїх бродяг:  їх не кривдять, їм подають милостиню. 
При високому рівні життя бродяжництво, як явище не зникло до тепер.

У вагабонди  ідуть мандрувати зовсім не бідні люди, просто романтики, що заради кочового життя покидають і сім'ю, і роботу. Так і мандрують усе своє життя із міста в місто дивні люди в пошарпаному одязі, обвішаному медалями, брелоками та значками, із дитячими колясками, у яких возять свої речі.

Вагабонди  мають свій «Лицарський кодекс» бродяг. Кодекс  забороняє їм вживати наркотики, красти, створювати проблеми оточенню. Але пиячити лицарям доріг все ж таки дозволяється.

На острові Фюн у третю середу вересня щорічно проходить ярмарка Егесків. Вагабонди там обирають свого «короля», прямим  голосуванням.  Його благословляє «на царювання» справжній священик. Усі газети королівства сповіщають про вибори чергового «короля».

Примітки 

 Скандинавські країни
Культура Данії